Шатоне́ф-дю-Пап () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 95 км на північний захід від Марселя, 12 км на північ від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 902 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2122,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Туристичне бюро муніципалітету Шатонеф-дю-Пап 
 Шатонеф-дю-Пап на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шатонеф-дю-Пап на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз